Australia Women’s Sevens 2020 – czwarta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Australia Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 lutego 2020 roku na Bankwest Stadium w Sydney będąc piątym turniejem sezonu 2019/2020.

Informacje ogólne 
Rozegrane wraz z turniejem męskim na nowo otwartym Bankwest Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Japonii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec stycznia 2020 roku. Z uwagi na konieczność rozegrania obu turniejów w ciągu dwóch dni system rozgrywek został zmieniony poprzez usunięcie meczów ćwierćfinałowych – drużyny rywalizowały zatem w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym cztery najlepsze awansowały do półfinałów, a pozostałe osiem walczyło o poszczególne miejsca. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

W pierwszym dniu pięć zespołów odniosło po dwa zwycięstwa, a niespodzianką była porażka USA z Fidżi. Podobnie jak w siedmiu poprzednich finałowych pojedynkach z udziałem Kanady i Nowej Zelandii górą okazały się Nowozelandki wygrywając tym samym czwarty turniej z rzędu w tym sezonie. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Tyla Nathan-Wong, która dodatkowo w półfinale została drugą zawodniczką w historii cyklu, która osiągnęła barierę tysiąca zdobytych punktów. Najwięcej punktów zdobyła Australijka Ellia Green, zaś przyłożeń przedstawicielka triumfatorek Stacey Fluhler, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Francuzka Shannon Izar.

Ceny jednodniowych wejściówek kształtowały się w zakresie od 42 (ulgowe) do 50 AUD (normalne), zaś dwudniowych odpowiednio 70 i 95 AUD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Mecz o miejsca 5–6

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 11–12

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T5
Australia Women’s Sevens
2020 w Australii